Encara que la Regió de Múrcia és una terra bastant definida naturalment quant a la seva comarcalització, aquesta mai ha estat duta a la pràctica de manera continuada. Han existit diversos intents de comarcalització que englobaven a municipis diversos al llarg dels últims 100 anys. Actualment les comarques tenen personalitat jurídica i autonomia per a la gestió dels interessos que li són propis segons el seu estatut d'autonomia, tot i que encara no hi ha aprovada cap llei de comarcalització.

Comarcalització proposada el 1980 
Aquesta divisió comarcal va ser realitzada per l'organisme preautonòmic en 1980, abans de l'aprovació de l'actual Estatut d'Autonomia, basant-se en l'informe del seu gabinet tècnic.

Referències

Vegeu també 
 Regió de Múrcia
 Partits judicials de Múrcia
 Comarques del País Valencià

Enllaços externs 
 Jarique. Història de la comarcalització de la Regió de Múrcia